Татья́на Ви́кторовна Степа́нова (15 ноября 1962, Одесса) — украинская советская артистка балета, балетный педагог. Заслуженный артист Украины (1991).

Биография 
Заниматься балетом начала в Одесской балетной школе под руководством педагога Клавдии Васиной, ученицы известной балерины Агриппины Вагановой. Обучение заканчивала в минской балетной школе у Веры Швецовой.

Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию, где проходила обучение у
Габриэлы Комлевой, Никиты Долгушина и Николая Боярчикова.

В настоящее время она руководит Институтом Исследования и Изучения Tанца в Мадриде (Испания) и является художественным руководителем балета AIS Ballet Japan, Ashiya (Япония).

Примечания 

Артисты балета СССР
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории